En médecine, on appelle maladie orpheline une maladie rare.
 les orphelines est un des surnoms argotiques des testicules.
Les orphelines du Cap sont deux sœurs d'une famille blanche d'Haïti, Hortense et Augustine de Saint-Janvier.

Littérature 
Une œuvre orpheline est une œuvre dont il est impossible ou difficile d'identifier l'auteur.

Audiovisuel
Orpheline est un film dramatique coécrit et réalisé par Arnaud des Pallières, sorti en 2017.
Orphelines ( en version originale) est le  de la saison 5 de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Homonymie de titre
Homonymie